Westford (Massachusetts), municipalité du Massachusetts ;
 Westford (New York), municipalité de l'État de New York ;
 Westford, census-designated place du comté d'Otsego, dans l'État de New York ;
 Westford (Pennsylvanie), municipalité de Pennsylvanie ; 
 Westford (Vermont), municipalité du Vermont ;
 Westford (Wisconsin, comté de Dodge), municipalité du comté de Dodge (Wisconsin) ;
 Westford (Wisconsin, comté de Richland), municipalité du comté de Richland (Wisconsin) ;

Homonymie de toponyme